Ernst Christian Achelis – teologo tedesco
 Hans Achelis – archeologo e storico tedesco del Cristianesimo antico
 Thomas Achelis – etnologo e filosofo tedesco
 Werner Achelis – scrittore e psicoterapeuta tedesco